El Tirisiti es un montaje teatral con títeres que se realiza en la ciudad de Alcoy (Alicante, España). 

Este teatro es importante por celebrarse desde el siglo XIX con lo que eso representa de tradición.

El Betlem de Tirisiti, que es su nombre completo, se representa en Alcoy en Navidad, mezclando elementos tradicionales (como el torero Clásico) con otros del nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos (la cabalgata alcoyana es la más antigua del mundo) o la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, tan característicos del lugar.

Quien representa al principal personaje, habla con una lengüeta en la boca, por lo que cuando aparece llamando a Tereseta, lo que se oye es Tirisiti, dando nombre al personaje principal y a la representación.

Durante años se representó en un barracón especialmente habilitado, aunque desde 2006 se representa en el Teatro Principal.

Es un ejemplo único en el litoral mediterráneo. Se representa cada año durante el Adviento y la Navidad, hasta el día 6 de enero. Está dirigido principalmente al público infantil.

Narra el nacimiento de Jesucristo y la historia del protagonista Tirisiti en un tono satírico. Su duración es breve, de unos 30 minutos.

Lenguaje y referencias populares 
Este montaje mezcla valenciano y castellano: mientras que la narración principal de la historia se hace en castellano, los personajes hablan predominantemente en valenciano.  Dado que es difícil entender lo que dicen los personajes ya que hablan usando una lengüeta, el narrador lo repite para que el público lo entienda.

El lenguaje es popular, con refranes y dichos populares como Anar de Herodes a Pilatos (Ir de Herodes a Pilatos) o L'amo del comú quan no hi ha ningú (El dueño de lo común cuando no hay nadie; si bien hay un juego de palabras, pues el comú es también otra forma de referirse al retrete.)

En las representaciones se suelen hacer referencias a temas de actualidad que cambian cada año, los cuales Tirisiti comenta de pasada.

Referencias

Bibliografía 
 ESPÍ VALDÉS, Adrián. El Belén de Tirisiti. Alcoi, Imp. La Victoria, 1962.
 ESPÍ VALDÉS, Adrián. «Estampas valencianas de la Navidad. El "Belém de Tirisiti" de Alcoy». València, Valencia Atracción, desembre 1965.
 ESPÍ VALDÉS, Adrián. El Belén de Tirisiti. Alacant, Sucesor de Such Serra y Cía, edició patrocinada per Librería Lloréns, 1979, 103 pp.
 GARCÍA, Macu. «Fitxa didàctica. Betlem de Tirisiti». Imatges Alcoi núm. 2, desembre 1998.
 GARCÍA LLOPIS, Josep. «El Betlem de Tirisiti i les filaes alcoyanes (sic)». Alcoi, Alcoy, Revista de la Fiesta de Moros y Cristianos, 1988, pp. 142-143.
 LLORENS, Ximo (Text), GRAU, Paco (Fotos), Betlem de Tirisiti (Col·lecció Els viatges de paper), Alcoi: Paco Grau, 2005 ISBN 84-609-8250-5
 OLTRA, Miquel. "Vorejant la història. Els titelles valencians, del Betlem de Tirisiti a les companyies independents (1875-1975). València: MITA Publicacions, 2000 ISBN 84-930543-3-X
 OLTRA, Miquel; PAULO, Mar. "EL Betlem de Tirisiti: una proposta didàctica", Edetania. Estudios y propuestas de educación. N. 31. València, 2004 ISSN 0214-856
 [TIRISITI]. El Belem de Tirisiti. Alcoi, Ed. Teatro de Marionetas "Diamante y Rubí" – C.A.A.M., (s.d.). [díptic amb informació de les representacions extraordinàries realitzades a diferents països, una breu descripció dels personatges i frases del text; 21 cm., publicat l'any 1984]

Enlaces externos 

 Portal web del Belén de Tirisiti
 El Belén de Tirisiti para escolares

Alcoy
Obras de teatro de España
Bienes de interés cultural de la provincia de Alicante
Teatro de títeres y marionetas